Baia di Baffin – tratto di mare compreso tra l'oceano Atlantico e l'oceano Artico
 Isola di Baffin – maggior isola dell'Arcipelago artico canadese
 William Baffin – navigatore ed esploratore inglese